Бо́нев — болгарская фамилия. Известные носители:
 Бонев, Владимир (1917—1990) — болгарский государственный деятель, председатель Народного собрания Народной Республики Болгария.
 Бонев, Деян (род. 1967) — болгарский гребец-каноист.
  (род. 1994) — болгарский футболист.
 Бонев, Никола Иванов (1898−1979) — болгарский астроном.
 Бонев, Христо (род. 1947) — болгарский футболист.